Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 51 dans le monde.

 Route fédérale 51 en Allemagne
 Route européenne 51 en Allemagne
 U.S. Route 51 aux États-Unis
 Route principale 51 en Finlande
 Route 51 en Islande 
 Route I/51 en Slovaquie
  dans certains pays